Maria Ludwika Burbon (1728–1733) – córka Ludwika XV, króla Francji i Marii Leszczyńskiej
 Maria Ludwika Burbon (1745–1792) – cesarzowa rzymsko-niemiecka, żona Leopold III Habsburga, córka Karola III Burbona
 Maria Ludwika Burbon-Parmeńska (1751–1819) – królowa Hiszpanii, żona Karola IV, córka Filipa I Burbona, księcia Parmy
 Maria Ludwika Burbon (1782–1824) – królowa Etrurii, księżna Lukki, żona  Ludwika I, córka Karola IV Hiszpańskiego
 Maria Ludwika Burbon y Vallabriga (1783–1846) – córka hiszpańskiego infanta Ludwika Antoniego Burbona